HMS Hussar (1757) — 28-пушечный фрегат 6 ранга Королевского флота. Первый британский корабль, названный Hussar.

Постройка 
Входил в число четырёх фрегатов типа Coventry, построенных из сосны, для сокращения сроков. Заказан 18 апреля 1757 года. Заложен 3 мая 1757 года. Название присвоено 6 июля. Спущен на воду 23 июля 1757 года на королевской верфи в Чатеме. Достроен 17 августа 1757 года там же.

Служба 
Участвовал в Семилетней войне.

1757 — вступил в строй в июле, капитан Джон Эллиот (); 24−25 ноября в ночном бою совместно с HMS Dolphin потопил французский Alcyon (50), вооружённый en flûte.

1758 — 8 января у мыса Лизард взял большой корсар Vengeance (32) из Сен-Мало, вскоре взял Heureux (22); весной в составе флота адмирала Хока; летом — адмирала Ансона.

1759 — капитан Роберт Каркетт (); с эскадрой Боя у Дюнкерка; затем крейсерство.

1760 — 21 марта ушёл на Ямайку; 14 декабря взял корсар Fourmi.

1762 — 3 апреля участвовал в уничтожении четырёх корсаров у мыса Тибурон;

3 апреля Hussar (капитан Каркетт) атаковал четыре судна, стоявших на якоре под фортом в бухте Тибурон (Эспаньола), из которых один, 16-пушечный, сжёг, другой, 14-пушечный, потопил, а два других (16 и 12) увёл и доставил на Ямайку. В этом отчаянном предприятии Hussar потерял одного человека убитым и 12 ранеными, в то время как у французов было 17 убитых и 35 раненых. Однако большинство их бежало в шлюпках на берег.

23 мая выброшен на берег у Кап-Франсуа и захвачен французами.

В 1762 году был во французской службе под названием Le Hussard. Дальнейшая судьба неизвестна.

Примечания

Литература 
 Winfield, Rif. British Warships in the Age of Sail 1714−1792: Design, Construction, Careers and Fates. London-St.Paul: Seaforth, 2007. ISBN 978-1-84415-700-6

Ссылки 
 Ships of the Old Navy

Hussar (1757)
Суда по алфавиту